La iglesia de Quinchao es un templo católico situado en la localidad de Quinchao, en la comuna chilota del mismo nombre al sur de Chile. 

Forma parte del grupo de 16 iglesias de madera de Chiloé calificadas como Monumento Nacional de Chile y reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Su construcción en su forma inicial se culminó en 1880, empleándose en la misma maderas de ciprés, canelo y avellano. A lo largo de su historia sufrió sucesivas reformas y obras de restauración, concretamente en los años 1906, 1960, 1993, y 2010, que le confirieron el aspecto que presenta en la actualidad.

Con casi 53 metros de largo y 18,5 de ancho y con una torre de 18,3 metros de altura es la de mayor tamaño de todas las iglesias tradicionales de Chiloé, superado solamente por la Catedral de Castro que no tiene la estructura tradicional al ser más elaborada y es uno de los 24 templos que forman parte de la diócesis de Ancud.

Su santo patrón es Nuestra Señora de Gracia, cuya fiesta se celebra el día 8 de diciembre y es la principal fiesta religiosa del archipiélago luego de la de Jesús Nazareno en Cahuach.

Referencias

Enlaces externos

Quinchao
Monumentos Históricos de la Región de Los Lagos
Quinchao
Quinchao
Quinchao
Arquitectura de 1880
Chile en 1880
Iglesias de Chile del siglo XIX